Table des caractères Unicode U+2100 à U+214F.

Symboles de type lettre 
Formes spéciales de lettres latines, grecques ou hébraïques utilisées comme abréviations, symboles d’unités et constantes physiques ou symboles mathématiques.

Table des caractères

Historique

Compléments Unicode 3.2

Compléments Unicode 4.0

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.0

Compléments Unicode 5.1

Voir aussi

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Références externes 
  Symboles lettrés, table sur le site Unicode (document PDF).
  Letterlike Symbols, table sur le site Unicode (document PDF).

00210